RPV- regolamento di polizia veterinaria 

 RPV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Roper Valley (Australia)
 RPV – Rete di calcolatori: acronimo di Rete Privata Virtuale.
 RPV – Controllo di bersagli teleguidati